L'acronimo PIMS si può riferire a diversi significati, quali:

 Pontificio istituto di musica sacra

 Profit impact of marketing strategy